Matheu puede referirse a:

Matheu, ciudad argentina del partido de Escobar, provincia de Buenos Aires;
Domingo Matheu, político español radicado en el Río de La Plata, nombrado vocal de la Primera Junta de Gobierno de 1810.
Domingo Matheu (Rosario), barrio de la ciudad de Rosario, Argentina.
Francesc Matheu, escritor español.
Manuel Matheu, inversor inmobiliario español de mediados del siglo XIX.  
Matheu, banda de heavy metal rosarina.